Корніш () — англійське та австралійське прізвище.

Відомі носії 

  — канадська телеактриса та драматург.
  — британський яхтсмен, бронзовий медаліст Чемпіонату Європи в класі «Фінн» (2017).
  (нар. 1945) — новозеландська художниця, скульптор, чиї роботи входять зокрема до зборів Музею Нової Зеландії та Оклендської художньої галереї.
  — американський хімік, лауреат премії Pfizer в галузі хімії ензимів (2009).
  (пом. 1685) — шериф Лондона (1681), страчений учасник Амбарного змови проти короля Карла II.
 Генрі — австралійський політик, мер Ньюкасл (Австралія) Ньюкасла] (1922—1923, 1926—1927).
 Гері Корніш (нар. 1987) — британський боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії.
  (нар. 1954) — британський спортивний стрілець, срібний медаліст Ігор Співдружності у стрільбі з дрібнокаліберної рушниці лежачи в складі збірної Англії (1994).
 Джо Корніш (нар. 1968) — британський кінорежисер, сценарист і актор.
  (нар. 1984) — гравець у канадський футбол, володар Кубка Грея у складі клубу «Калгарі Стампідерс» (2008, 2014).
  (1858—1920) — американський політик, член Палати представників США (Палати представників) (1893—1895).
  — новозеландський режисер-документаліст, лауреат Новозеландської кінематографічної та телевізійної премії (2010, 2011).
  (нар. 1972) — австралійський письменник-фантаст і ілюстратор, лауреат премії Aurealis за кращий молодіжний роман (2006).
 Ізабель Корніш (нар. 1994) — австралійська актриса.
 Еббі Корніш (нар. 1982) — австралійська актриса.
 Еллін Корніш — американська бігунья, бронзова медалістка Чемпіонату США з легкої атлетики у бігу на 3000 м (1972).
  (нар. 1975) — австралійський бігун, бронзовий медаліст Чемпіонату Австралії з легкої атлетики в естафеті 4×400 м (1997).
  (1879—1939) — британський легкоатлет, чемпіон Великобританії зі стрибків у довжину (1902, 1905—1907), учасник Легка атлетика на літніх 8 Олімпійських ігор]] (1908).
  (1854—1925) — американський юрист, голова Верховного суду штату Мен (штат) Мен (1917—1925).
  — австралійський лучник, срібний медаліст Польового чемпіонату світу у стрільбі з композитної цибулі (1990).
  (1870—1950) — американський релігійний діяч, президент Американської унітаріанської асоціації (1927—1937).
  (також відомий як E.L.K.; нар. 1979) — австралійський художник, лауреат Австралійської премії в галузі трафаретного мистецтва (2100).
  (нар. 1956) — австралійська крикетниця, чемпіонка світу (1978, 1982).
  (нар. 1979) — австралійський бігун, срібний медаліст Чемпіонату Австралії з легкої атлетики в естафеті 4×800 м (2005).
  (нар. 1993) — австралійський гравець у регбіліг, чемпіон Національної регбійної ліги з регбіліг-9 у складі клубів "Парраматта Іл 2016) та «Сідней Рустерс» (2017).
 Роберт Корніш (1903—1963) — американський учений, біолог і лікар.
  (нар. 1944) — австралійський політик, голова Палати зборів Тасманії (1986—1988).
  — британський фізик, володар Медалі Джозефа Томсона Інституту фізики (2019).
  (бл. 1715—1770) — британський військовий моряк і політик, командувач британський флотом у Філіппінська кампанія Семилітньої війни | кампанії Семирічної війни]], член Королівського товариства (з 1749), член Палати громад (1765—1770).
  (1795—1858) — американський релігійний діяч, аболіціоніст, співзасновник першої афроамериканської газети «Freedom's Journal» і Американського товариства.
  (нар. 2000) — австралійський велогонщик, бронзовий медаліст Чемпіонату світу з трекових велогонків22.
 Вільям Корніш (; 1465—1523) — англійський композитор і поет.
  (нар. 1944) — гравець в американський футбол у складі клубів Національної футбольної ліги «Чикаго Беарз» та «Маямі Долфінс».
  (1967—2008) — гравець в американський футбол, переможець Супербоула у складі клубу «Даллас Ковбойз» (1993, 1994), син Френка Корніш-молодший.
  (1831—1878) — канадський політик, перший мер Вінніпега (1874).
  (нар. 1942) — британський дипломат, посол Великобританії в Ізраїлі (1998—2001).
  (1842—1936) — південноафриканський англіканський священик, єпископ Гремстауна (1899—1915).
 Христина Корніш — гонконгська нетболістка, учасниця Чемпіонату світу у складі збірної Гонконгу (1991).

  (1856—1925) — англіканський священик, перший єпископ Мадагаскар а (1919—1925), син Кестелла Кестелла-Корніша.
  (1824—1909) — англіканський священик, єпископ Мадагаскару (1874—1896).
  (1839—1916) — британський педагог і письменник.

Див. також 
 Корніш (значення)

Примітки